Моліньє́ — французьке прізвище.

 Едуар Корнільйон-Моліньє — Міністр юстиції Франції (13 червня 1957 - 6 листопада 1957)
 Пітер Моліньє (англ. Peter Douglas Molyneux, * 5 травня 1959) — британський дизайнер і розробник комп'ютерних ігор.

Французькі прізвища